Mary, Mary, Quite Contrary — популярная английская детская песенка-потешка. Имеет религиозную и историческую подоплёку, но её происхождение и значение оспариваются. Согласно «Индексу народных песен Роуда» () имеет номер 19626.

Наиболее распространенная версия 

Английский оригинал:

 Mary, Mary, quite contrary,
 How does your garden grow?
 With silver bells, and cockle shells,
 And pretty maids all in a row.

Вариант русского перевода:

 Мэри, Мэри, у неё всё не так как у людей -
 В цветнике её не розы, а ракушки из морей.
 А в саду колокола из литого серебра.
 И скажите, где ещё видели вы сад,
 Чтоб красавицы на грядках вырастали в ряд?

Самая старая из известных версий была издана в «Книге милых песен Томми Тумба» () (1744 год):

 Mistress Mary, Quite contrary,
 How does your garden grow?
 With Silver Bells, And Cockle Shells,
 And so my garden grows.

Интерпретации 
Как многие детские потешки, имеет объяснения, связанные с английской историей.

В данном случае «серебряные колокола» представляют религиозную аллегорию католицизма. «Раковины моллюсков» здесь символизируют значки, носимые паломниками к могиле Апостола Иакова в Испании (Сантьяго-де-Компостела), а «симпатичные девицы» — монахинь. Однако в интерпретациях различных исследователей нет единого мнения, является ли потешка плачем по утраченному влиянию католицизма в Англии, с надеждой на его восстановление или радостью в связи с его отменой.

Со стихотворным образом Мэри связывается Мария, королева Шотландии, с образом сада — религиозная сфера, на которую она пыталась повлиять, будучи сторонницей Римско-католической церкви. «Раковины моллюска» (также символизирующие неверность) могли означать, что муж ей изменял с другими, а «симпатичные девицы» — являлись аллегорией «четырёх Марий» — юных фрейлин королевы, дочерей шотландских аристократов. По другой интерпретации Мэри идентифицируют с Марией I Английской по тем же причинам как и для её шотландской тёзки. Вопрос, задаваемый о «саде» в данном случае мог иметь значение насмешки над тем фактом, что королева не родила наследников для трона («сад» — как символ лона), или политическую идею о том, что Англия стала религиозным вассалом («огородом») испанских Габсбургов. Также упоминание о «саде» может быть каламбуром- ссылкой на главу правительства, Стефана Гардинера (чья фамилия переводится как «садовник»). «Противность» Мэри могла указывать на её неудачную попытку полностью искоренить религиозные нововведения её отца, Генриха VIII, и её брата Эдуарда VI. «Симпатичные девицы» могли означать как выкидышей, так и казнь леди Джейн Грей после прихода Марии к власти, «девичьи ряды», вероятно, также символизировали казни и преследования протестантов, а «серебряные колокола и раковины моллюска» в этом контексте — жаргонные названия инструментов для пыток.

В то же время скептики утверждают, что отнесение времени появления потешки к XVI столетию, когда правили Мария I и Мария Стюарт, под вопросом, поскольку потешка была впервые записана только в XVIII веке.

Культурное влияние

В литературе 
 Книга Фрэнсис Элизы Бёрнетт «Таинственный сад» содержит строчку одного из вариантов потешки: «И ноготки все в ряд». Имя главной героини и её прозвище также явно отсылаются к ней.
 «Дева и цыган» Д. Г. Лоуренса
 Рассказ «Как всё чудесно в вашем садочке…» из сборника Агаты Кристи «Ранние дела Пуаро».
 В романе Джаспера Ффорда «Big Over Easy», где сержант-детектив Мэри Мэри присоединяется к Детскому криминальному подразделению полицейского управления Рединга, помогая инспектору-детективу Джеку Спрэтту расследовать убийство Хампердинка («Хампти») Дампти.
 Потешка также пародировалась в сборнике детских стихов Роальда Даля «Rhyme Stew».

В кинематографе 
 Используется Мэри Уилсон в американском фильме 1934 года «Babes in Toyland».
 «Pretty Maids All in a Row» — американское кино 1971 года, с Рок Хадсоном и Энджи Дикинсон в главных ролях.
 В фильме «Rudy» (1993 год), пьяный главный герой говорит начальные строчки потешки девочке по имени Мэри.
 В фильме «In The Secret Garden» (1993 год), дети поют потешку на вокзале, высмеивая Мэри Леннокс.
 В исполнении группы «Can» появляется в саундтреке к фильму Норвежский лес.
 В сериале "Телепузики" цветок напевает потешку в песне "Teletubbies say "Eh-oh!"".
 В сериале "Poirot" сезон 3, эпизод 2 "How Does Your Garden Grow" Эркюль Пуаро цитирует потешку Мисс Лемон после того, как находит серебряный колокольчик в клумбе.

В музыке 
 Песня «Mary, Mary So Contrary» из альбома «Monster Movie» рок-группы «Can».
 Песня «Pretty Maids All in a Row» группы «Eagles».
 «Mary, Mary, quite contrary» — последняя строка из песни «Mary Mary» группы «Chumbawamba».
 Британская панк-рок группа «The Addicts» пародирует стишок в своей песне «Mary Whitehouse».
 Песня группы «Oasis», «Live Forever» открывается лирическим вступлением: «Может, я и правда не хочу знать, Как растёт твой сад».
 Альбому 1998 года рок-трио «Better Than Ezra» было дано название «How Does Your Garden Grow?» (Как Ваш сад растёт?)
 В песне Майкла Франти «Ganja Babe» есть строчка «Mary, Mary, Quite Contrary. How Does Your Garden Grow?»
 В песне «Mary, Mary» шведской певцы Ребекки Торнквист стишок используется в качестве рефрена.
 Песня «Love is a Good Thing» Шерил Кроу, в рефрене содержит строчку «Mary, Mary quite contrary, close the door now, it’s much too scary» («Мэри, Мэри, совсем не такая, закрой сейчас же дверь, это очень страшно»).
 Песня «Big Eight» певца Джаджа Дреда (Judge Dread) включает строчку «Mary, Mary quite contrary, why you look so fine? Cause I’ve had a visit from Judge Dread and he’s given me big nine» ("Мэри, Мэри, совсем не такая, почему Вы выглядите так хорошо? Причина: меня посетил Джадж Дред и он дал мне «Big Eight»)
 Песня «Jibber and Twitch» из альбома «The Seaside» английской группы «Cardiacs» содержит строки: «С серебряными колоколами и раковинами моллюска и симпатичными девицами, которые все в ряд»
 В песне «Lie» из альбома «Awake» рок-группы «Dream Theater» имеется строчка «Mary, Mary, quite contrary».

Примечания 

Песни по алфавиту
Детские песни
Английские детские песни
Народные песни Великобритании
Песни 1744 года